Бу́товка — бывшая деревня в Горьковском районе, Омской области.

История 
В 1909 году посёлок основали переселенцы из Черниговской губернии в составе Корниловской волости Омского уезда Акмолинской области.

Позже в составе Корниловской волости Калачинского уезда Тобольской губернии.

В 1914 году в посёлке насчитывалось 186 долей на 336 душ. Посёлок входил в Павлодаровский православный приход Омской епархии.

В 1921 году проживал 501 человек.

В 1924—1931 годах в составе Калиновского сельского совета.

На 1926 год имелась школа I ступени и изба-читальня. Проживал 481 человек.

В 1931—1958 годах было центром Бутовского сельского совета, после чего в составе Павлодаровского сельского совета Горьковского района.

В годы коллективизации много крепких, зажиточных людей уехало из деревни.

В 1959 году осталось 132 человека.

18 октября 1962 года занесена в число «неперспективных деревень».

В 1966 году деревня исключена из списка населённых пунктов.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Горьковского района